Убежище — может означать:

 Убежище — место укрытия для преследуемого человека, безопасное место.
 Политическое убежище — особый правовой статус, предоставляемый государством лицу, преследуемому на родине за политические, религиозные или иные убеждения. См. Право убежища.
 Политическое убежище в Германии
 Право убежища для ЛГБТ

Инженерное сооружение 
Убежище — инженерное сооружение для защиты населения от воздействия поражающих факторов.
 Город-убежище — убежищный город в случае катаклизма (наводнения, извержения вулкана, эпидемии и т. д.). Например, существовавший на острове Гавайи с 1550 по 1819 года.
 Бомбоубежище — для защиты людей от действия авиабомб и снарядов, обломков зданий и действия ядовитых газов.
 Бункер
 Убежище Моррисона
 Убежище Тито в Дрваре
 Александровское убежище
 Газоубежище — для защиты людей от газовой атаки.
 Убежище гражданской обороны — для защиты людей от оружия массового поражения.
  — место, которое обеспечивает постоянную пресную воду или влажные условия для растений и животных.

СМИ, культура, искусство 
 Литература
 «Убежище» — дневник еврейской девочки Анны Франк с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года в период нацистской оккупации Нидерландов;
 «» (в др. пер. «Потайное место»; ) — автобиография голландки Корри тен Бом, спасшей в годы Второй мировой войны множество евреев.
 «Убежище Монрепо» — цикл очерков Михаила Салтыкова-Щедрина.

 Фильмы
 «» — фильм, снятый по одноимённой автобиографии Корри тен Бом (США, 1975).
 «Убежище» — фильм по книге американского писателя Дина Кунца (США, 1995).
 «Убежище» — триллер (Канада, 1998).
 «Убежище» — дебютная работа режиссёра Йона Марковица (США, 2007).
 «Убежище» — мистический триллер дуэта режиссёров Манса Марлинда и Бьёрна Стейна (США, 2008).
 «Убежище» — фильм режиссёра Франсуа Озона (Франция, 2009).
 «Убежище» — мистический триллер режиссёров Манса Марлинда и Бьёрна Стейна (США, 2010).
 «Убежище дьявола» — фильм ужасов производства Bh5.

 Сериалы
 «Убежище» — научно-фантастический сериал (США, с 2008).
 «Убежище» — 11 серия 2 сезона телесериала «За гранью возможного».

 «Глава 4: Убежище» — четвёртый эпизод первого сезона американского телесериала «Мандалорец».

 Мультфильмы
 «Убежище» () — короткометражный анимационный фильм производства A-1 Pictures.

См. также 

 Убежища Древнего Востока
 Убежища в Средние века
 Убежища в языческих храмах
 Операция «Убежище для союзников»
  (значения)
  (значения)

Примечания